Крстац (, от слова крест ()) — название ряда населённых пунктов в балканских странах:

В Сербии 
 Крстац (Лучани) — населённый пункт в общине Лучани.
 Крстац (Сеница) — населённый пункт в общине Сьеница.

В Черногории 
 Крстац (Будва) — населённый пункт в общине Будва.
 Крстац (Никшич) — населённый пункт в общине Никшич.

В Боснии и Герцеговине 
 Крстац (Чайниче) — населённый пункт в общине Чайниче, Республика Сербская.
 Крстац (Ябланица) — населённый пункт в общине Ябланица, Федерация Боснии и Герцеговины.